Institut Supérieur Technologique Montplaisir
ESIEE Management, anciennement ISTM (Institut supérieur de technologie et management)
 International Society of Travel Medicine (Société internationale de médecine du voyage)